Alberto Loddo – ex ciclista su strada italiano
Anna Loddo – cantante italiana
Antonio Loddo, detto Tonino – politico, giornalista e scrittore italiano
Bernardo Loddo – microbiologo e ricercatore italiano
Giampaolo Loddo – musicista, attore e uomo dello spettacolo italiano
Santino Loddo – politico italiano
Stefano Loddo – canoista ed allenatore di canoa/kayak italiano